Чмихалов Олександр Валентинович (нар. 5 вересня 1986, Білогірськ, Кримська область — пом. 17 серпня 2015, Київ, Україна), український актор театру.

Див. також

 Чмихалове